Урбанец () — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители 

  (1918—1983) — словацкий дирижер и композитор.
  (1932—2014) — чешский литературовед, историк литературы.
  (1845—1891) — чешский банкир.
 Урбанец, Мирослав (1910—1972) — чешский шахматист.
 Урбанец, Рудольф (1907—1976) — чешский дирижер и композитор.